Der Coupe d’Europe 1989/90 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 32. Auflage fand vom 8. bis zum 10. Juni 1990 in Helsingborg statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften.

Geschichte 
Der B.K. Borgen Helsingborg gewann auf heimischen Tischen zum vierten Mal den Coupe d’Europe vor dem Team Volmac und Aalborg BK.

Die Qualifikationsergebnisse sind nicht komplett vorhanden.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Helsingborg

Finalrunde in Helsingborg

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 1989/90

Einzelnachweise 

1990
Coupe dEurope 1989/90
Billardturnier in Helsingborg